

Населені пункти та їхні частини

 Каменна Ґура — місто в Каменноґурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Каменна Ґура — гміна в Каменноґурському повіті Нижньосілезького воєводства
 Каменна-Ґура — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна-Ґура — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Каменна-Ґура — частина села Сьвекатово в гміні Свекатово Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменна-Ґура — частина села Стобниця в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Каменна-Ґура — частина села Хелм у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Каменна-Ґура — частина села Нова Гута в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Каменна-Ґура — частина села Сулковиці в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна-Ґура — колонія в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Каменна-Ґура — осада в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Каменна-Ґура — осада в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна-Ґура — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Каменна-Ґура — лісова осада в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Каменна-Ґура — лісова осада в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Каменна-Ґура — лісова осада в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки